Okraj Pernik () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji.

Leta 2011 je okraj imel 133.530 prebivalcev na 2.391 km² površine. Glavno mesto okraja je Pernik.

Upravna delitev 
Okraj Pernik je razdeljen na 6 občin.

Mesta 
Breznik, Batanovci, Pernik, Radomir, Tran, Zemen

Demografska slika 
Razvoj prebivalstva

Sklici in opombe

Zunanje povezave 

 Spletni portal

Upravna delitev Bolgarije